Santa Etelburga di Lyminge (†647), figlia del re e santo Etelberto del Kent e consorte del re e santo Edwin di Northumbria, che rimasta vedova si fece monaca, fondò un'abbazia a Lyminge e ne divenne badessa; è celebrata il 5 aprile;
 Santa Etelburga di Faremoutiers (†664), figlia del re dell'Anglia orientale  Anna e della di lui consorte Saewara, badessa di  Faremoutiers, celebrata il 7 luglio;
 Santa Etelburga di Barking (†675), badessa del monastero doppio di Barking, nellEssex in Inghilterra, celebrata l'11 ottobre.